Samuel Huntington (1731–1796), jurista, estadista i líder revolucionari americà
 Samuel Phillips Huntington (1927–2008), politòleg americà